Coalescenza – in fisica, unione di due o più gocce di liquido
 Teoria della coalescenza – in genetica, modello matematico della genetica delle popolazioni
 Coalescenza – in informatica, fusione di due blocchi di memoria adiacenti
 Coalescenza - in linguistica, fusione di due o più elementi fonici in un terzo elemento